Dit is een lijst van planetoïden 35301-35400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35301) - || 1996 XE || 1 december 1996 || T. Urata
|-
| (35302) - || 1996 XD6|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (35303) - || 1996 XR6|| 1 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35304) - || 1996 XY11|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35305) - || 1996 XB12|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35306) - || 1996 XQ17|| 5 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35307) - || 1996 XG20|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35308) - || 1996 XJ20|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (35309) - || 1996 YF3|| 24 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35310) - || 1997 AX1|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35311) - || 1997 AE2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35312) - || 1997 AX2|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35313) - || 1997 AC6|| 2 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35314) - || 1997 AW8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (35315) - || 1997 AX9|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (35316) Monella || 1997 AW13|| 11 januari 1997 || P. Sicoli, M. Cavagna
|-
| (35317) - || 1997 AQ23|| 14 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35318) - || 1997 BD1|| 25 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35319) - || 1997 BU4|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (35320) - || 1997 BR8|| 30 januari 1997 || H. Mikuž
|-
| (35321) - || 1997 CU9|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (35322) - || 1997 CX16|| 6 februari 1997 || N. Sato
|-
| (35323) - || 1997 CD26|| 13 februari 1997 || T. Urata
|-
| (35324) - || 1997 ET7|| 7 maart 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (35325) - || 1997 EU7|| 7 maart 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (35326) - || 1997 EV7|| 7 maart 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (35327) - || 1997 EP13|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (35328) - || 1997 EH15|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (35329) - || 1997 EG34|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (35330) - || 1997 EN35|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (35331) - || 1997 EO47|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (35332) - || 1997 EY52|| 8 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (35333) - || 1997 EW55|| 10 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (35334) - || 1997 FO1|| 31 maart 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (35335) - || 1997 FU1|| 30 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (35336) - || 1997 FO2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (35337) - || 1997 FB3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (35338) - || 1997 GD7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (35339) - || 1997 GS16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (35340) - || 1997 GV18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (35341) - || 1997 GT22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (35342) - || 1997 GZ24|| 7 april 1997 || M. T. Chamberlin
|-
| (35343) - || 1997 GV36|| 3 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35344) - || 1997 HX6|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (35345) - || 1997 HY6|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (35346) - || 1997 JX || 1 mei 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (35347) - || 1997 JN12|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (35348) - || 1997 JO18|| 8 mei 1997 || T. Handley
|-
| (35349) - || 1997 LY12|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (35350) - || 1997 LP14|| 8 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (35351) - || 1997 MP3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (35352) Texas || 1997 PD2|| 7 augustus 1997 || Needville
|-
| (35353) - || 1997 RW9|| 8 september 1997 || P. Pravec
|-
| (35354) - || 1997 SP1|| 22 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (35355) - || 1997 SB2|| 23 september 1997 || P. Pravec
|-
| (35356) - || 1997 SL3|| 25 september 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (35357) - || 1997 SX9|| 28 september 1997 || Starkenburg
|-
| (35358) Lorifini || 1997 SL17|| 27 september 1997 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (35359) - || 1997 SO33|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35360) - || 1997 TY11|| 7 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35361) - || 1997 TH26|| 11 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35362) - || 1997 TZ26|| 7 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35363) - || 1997 TV28|| 6 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (35364) Donaldpray || 1997 UT || 21 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (35365) Cooney || 1997 UU || 21 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (35366) - || 1997 UP4|| 18 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35367) Dobrédílo || 1997 UW7|| 28 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (35368) - || 1997 UB8|| 28 oktober 1997 || NEAT
|-
| (35369) - || 1997 UJ11|| 29 oktober 1997 || NEAT
|-
| (35370) - || 1997 UF21|| 29 oktober 1997 || Saji
|-
| (35371) - || 1997 UZ21|| 25 oktober 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (35372) - || 1997 UN24|| 28 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35373) - || 1997 UT25|| 25 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (35374) - || 1997 VK || 1 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (35375) - || 1997 VP1|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35376) - || 1997 VJ5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35377) - || 1997 WN2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35378) - || 1997 WN12|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (35379) - || 1997 WS20|| 25 november 1997 || Spacewatch
|-
| (35380) - || 1997 WJ21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35381) - || 1997 WH31|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35382) - || 1997 WJ36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35383) - || 1997 WU36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35384) - || 1997 WK37|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35385) - || 1997 WL37|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35386) - || 1997 WM43|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35387) - || 1997 WY44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (35388) - || 1997 WY56|| 25 november 1997 || Spacewatch
|-
| (35389) - || 1997 XO || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35390) - || 1997 XW || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35391) - || 1997 XN3|| 3 december 1997 || ODAS
|-
| (35392) - || 1997 XD5|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (35393) - || 1997 XJ5|| 2 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (35394) - || 1997 XD9|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (35395) - || 1997 XM10|| 4 december 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (35396) - || 1997 XF11|| 6 december 1997 || Spacewatch
|-
| (35397) - || 1997 YJ || 18 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35398) - || 1997 YR || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35399) - || 1997 YQ1|| 20 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35400) - || 1997 YU2|| 21 december 1997 || N. Sato|}

Planetoïdenlijsten